Тайрон Деон Мингз (; 13 марта 1993, Бат, Англия) — английский футболист, защитник клуба «Астон Вилла».

Карьера

Клубная 
Находился в системе «Саутгемптона» и «Бристоль Роверс». В начале своей взрослой карьеры играл в клубах Южной футбольной лиги «Йейт Таун» и «Чиппенем Таун».

С 2012 по 2015 год выступал в Чемпионшипе за футбольный клуб «Ипсвич Таун». Первый матч за команду провёл 4 мая 2013 года в 46-м туре чемпионата против «Бернли». «Ипсвич» проиграл со счётом 0:2. В сезоне 2013/2014 принял участие в 16-ти матчах чемпионата. В сезоне 2014/2015 был игроком основного состава, проведя 42 игры в чемпионате (включая плей-офф). «Ипсвич» занял в Чемпионшипе 6-е место, дающее право играть в плей-офф за выход в премьер-лигу. В играх плей-офф команда уступила «Норвичу».

Летом 2015 года подписал контракт с клубом «Борнмут», который вышел из Чемпионшипа в Премьер-лигу. Стал самым дорогим приобретением в истории «Борнмута» — новый клуб заплатил за него 8 миллионов фунтов. Дебютировал за клуб 25 августа 2015 года в матче 2-го раунда Кубка Лиги против «Хартлпула». «Борнмут» разгромил соперника со счётом 4:0. Первый матч в премьер-лиге провёл 29 августа 2015 года в 4-м туре против «Лестер Сити». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. В сезоне 2015/2016 сыграл 1 матч в чемпионате. В сезоне 2016/2017 сыграл 7 матчей в чемпионате. В сезоне 2017/2018 сыграл 4 матча в чемпионате.

С января по май 2019 года был в аренде в «Астон Вилле». Сыграл 18 матчей и забил 2 гола в Чемпионшипе. Вместе с командой выиграл плей-офф за выход в Премьер-лигу. Летом 2019 года «Вилла» выкупила права на Мингса.

В сборной 
За сборную Англии дебютировал 14 октября 2019 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 против команды Болгарии.

Статистика

В сборной 
Тайрон Мингс дебютировал за национальную сборную Англии 14 октября 2019 года выйдя в стартовом составе в отборочном матче Евро-2020 против Болгарии.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 17 / забито голов: 2; победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2. eu-football.info.

Достижения 
 «Астон Вилла»
 Победитель плей-офф за выход в Премьер-лигу: 2018/19
 Англия
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Астон Виллы»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Астон Вилла»